Esercito di Liberazione Nazionale – gruppo combattente macedone, attivo durante il Conflitto nella Repubblica di Macedonia del 2001, non più operante
 Esercito di Liberazione Nazionale – gruppo combattente boliviano, non più operante
 Esercito di Liberazione Nazionale – gruppo combattente colombiano della guerra civile colombiana, attivo
 Esercito di Liberazione Nazionale – gruppo combattente algerino 
 Mojahedin del Popolo Iraniano o Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran – gruppo combattente iraniano, attivo
 Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia – gruppo combattente jugoslavo della seconda guerra mondiale, non più operante
 Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale – movimento armato clandestino, attivo in Messico
 Irish National Liberation Army – gruppo combattente del conflitto nordirlandese, in stato di cessate il fuoco
 Scottish National Liberation Army – gruppo terroristico scozzese